Keshi ist der Familienname von:
 Stephen Keshi (1962–2016), nigerianischer Fußballspieler und -trainer

Keshi steht für:

 Keshin, einen Dämon in der indischen Mythologie, von Krishna getötet
 Keshi (Figur), japanische Manga- bzw. Anime-Sammelfiguren aus Gummi